Лудвиг V, Луи (Ludwig, Louis) може да се отнася за:

Владетели и благородници:

 Луи V Мързеливия (* 967 † 987) – крал на Франция (979, реално 896 –987), последени крал от династията на Каролингите
 Лудвиг V фон Йотинген (* ок. 1240/1245 † 9 ноември 1313) – граф на Йотинген в Швабия, Бавария
 Лудвиг V фон Тек (* ок. 1285; † между 2 юни 1332 и 18 януари 1334) – херцог на Тек от линията Оберндорф на Некар
 Лудвиг V Бранденбургер (* май 1315; † 18 септември 1361) от Вителсбахите – херцог на Херцогство Горна Бавария и маркграф на маркграфство Бранденбург (като Лудвиг I), също граф на Тирол
 Лудвиг V фон Лихтенберг (* 12 май 1417; † 25 февруари 1471) от благородническия род на Лихтенбергите – господар на Лихтенберг в Долен Елзас
 Лудвиг V фон Пфалц (* 2 юли 1478 † 16 март 1544) от рода Вителсбахи – курфюрст на Пфалц (1508 – 1544)
 Лудвиг V фон Хесен-Дармщат (* 24 септември 1577 † 27 юли 1626) от род Дом Хесен – ландграф на Хесен-Дармщат от 1596 до 1626 г.
 Лудвиг V фон дер Асебург (* 24 май 1611 † 19 декември 1693) от род фон дер Асебург – господар на Шермке (днес част от Ошерслебен) и Валхаузен (Хелме) в Саксония-Анхалт
 Луи V дьо Конде (* 9 август 1736 † 13 май 1818) - осми принц Дьо Конде, член е на френското кралско семейство и един от кръвните принцове в рода на Бурбоните, чиито имена са в листата на унаследяване на френската корона